Thuringen J
Orte in Thuringen